Ceratoglanis är ett släkte av fiskar. Ceratoglanis ingår i familjen malfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malfiskar
Ceratoglanis